Hans Bornemann ist der Name folgender Personen:
* Hans Bornemann (Maler) († um 1474), deutscher Maler
 Hans Bornemann (Fußballspieler) (1913–1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Johann Bornemann
 Johannes Bornemann